Барвинщина () — село,
Ореховский сельский совет,
Лубенский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322885302. Население по переписи 2001 года составляло 72 человека.

Географическое положение 
Село Барвинщина находится на правом берегу безымянной речушки,
на противоположном берегу — село Стадня.
На реке несколько запруд.
К селу примыкает большой садовый массив.

Примечания